Konstantin Ponomarjow (, fälschlicherweise auch Ponomarev) ist der Name folgender Personen:

* Konstantin Petrowitsch Ponomarjow (* 1992), russischer Boxer
 Konstantin Wiktorowitsch Ponomarjow (* 1981), russischer Radrennfahrer